een Frankisch historicus uit de eerste helft van de 9e eeuw, kleinzoon van Karel de Grote, zie Nithard (historicus)
 Nithard van Luik, prins-bisschop van Luik (1038-1042)